Gowan River ist der Name folgender Flüsse:

* Te Kauparenui / Gowan River, Nebenfluss des Buller River auf der Südinsel von Neuseeland
 Gowan River (Fox River), Fluss in Manitoba, Kanada